Барон Александр Васильевич Врангель (, 1794—1841) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 1813 и 1814 годов.

Родился  года в Пскове, был сыном коллежского асессора Бернгарда-Вильгельма Врангеля. Его братья: Егор Васильевич и Василий Васильевич.

Образование получил во 1-м кадетском корпусе, из которого выпущен в 1812 году в армейскую пехоту.

Принимал участие в Отечественной войне 1812 года, был ранен в Бородинском сражении и за отличие был награждён орденом Св. Анны 4-й степени. В 1813—1814 годах совершил Заграничный поход, отличился при штурме Парижа.

В 1828 году произведён в полковники.

В 1831 году он участвовал в сражениях с польскими повстанцами. Тогда же был назначен командиром 50-го егерского полка. С этим полком он в 1833 году участвовал в десантной высадке под Константинополем, для оказания помощи турецкому султану против египетского паши и был награждён орденом Св. Анны 2-й степени.

По возвращении в Россию 6 декабря 1836 года был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 1-й бригады 5-й пехотной дивизии. За беспорочную выслугу 1 декабря 1838 года барон Врангель был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 5682 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова), а в следующем году получил орден Св. Владимира 3-й степени.

Скончался  года в Вилькомире.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 Бар. Врангель 2. Александр Васильевич // Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. — СПб., 1840. — С. 318.
 Henry von Baensch. Geschichte der Familie von Wrangel vom Jahre Zwölfhundertfünfzig bis auf die Gegenwart. — Berlin und Dresden, 1887

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Первого кадетского корпуса
Участники Бородинского сражения
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Александр Васильевич